— японский профессиональный сумоист. Ранг – сэкивакэ востока. Выступает за школу Арасио.

Дебютировав в профессиональном сумо в марте 2017, он достиг высшего дивизиона макуути в ноябре 2019 года. Вакатакакагэ является родным братом сумоистов Вакатакамото и Вакамотохару.

Наивысший ранг в карьере – сэкивакэ.

Семья 

Младший из трех братьев Онами и внук комусуби Вакабаямы, выступавшего в 1940-х – 1960х гг. Свою сикону трое братьев получили от Оютаки, тренера в школе Арасио, в честь трех сыновей даймё региона Тюгоку Мори Мотонари – Такамото, Мотохару и Такакагэ. Согласно японской притче «Урок о трех стрелах» (которая впоследствии стала известна за пределами Японии и обрела множество вариаций), отец сначала попросил каждого из братьев сломать по стреле, а затем попросил сломать три стрелы сразу, чем показал крепость братского союза.

Судьба братьев в сумо сложилась по-разному. Старший, Вакатакамото, дошел лишь до третьего профессионального дивизиона макусита, и его высшим рангом в дивизионе был седьмой. Вакатакакагэ и Вакамотохару стали 19-й парой братьев в истории сумо, которые достигли высшего профессионального дивизиона, причем, младшему из братьев, Вакатакакагэ, удалось это сделать быстрее – он стал маэгасирой в ноябре 2019. Вакамотохару поднялся в макуути только в январе 2022 года.

Карьера

До макуути 
Выпускник юридического факультета . Во время учебы начал заниматься сумо.

С 2011 года Вакатакакагэ  является воспитанником школы Арасио, но в профессиональном сумо дебютировал лишь в марте 2017 года. Причем, будучи успешным сумоистом на уровне университета, он получил право выступать в ранге цукэдаси, то есть, сразу с четвертого профессионального дивизиона сандаммэ (минуя нижние дивизионы дзёнокути и дзёнидан). В мае 2017 года он выиграл лигу сандаммэ с идеальным счетом 7-0. В январе 2018 года с аналогичным счетом Вакатакакагэ выиграл январский турнир в третьем дивизионе и перешел в дзюрё, став вторым представителем школы Арасио (после Сококурая в 2010 году), достигшим этого уровня.

Далее начался неспешный подъем Вакатакакагэ по дивизиону дзюрё (второму профессиональному дивизиону). В сентябре 2019 года, занимая позицию дзюрё #3, Вакатакакагэ показал результат 9-6 и заслужил к ноябрю продвижение в высшую лигу профессионального сумо – дивизион макуути. Причем, после 8 турнирных дней Вакатакакагэ крупно уступал со счетом 2-6, но в итоге смог выиграть семь схваток подряд. Он стал третьим цукэдаси, которому удалось достичь высшей лиги (после Ютакаямы и Асаноямы).

В макуути 
На первом же турнире в высшем дивизионе дела у Вакатакакагэ не задались – в пятый день турнира он повредил ногу в бою с Тэруцуёси и, несмотря на статистику 4-0, вынужден был сняться. В итоге со статистикой 4-1-10 он выбыл обратно в дзюрё. На январском и мартовском турнирах 2020 года он показал результаты 9-6 и 10-5 и снова получил право выступать в высшей лиге, однако майский турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

С июля 2020 года Вакатакакагэ непрерывно выступает в макуути. В 2020 году он показал очень неплохие результаты: 10-5 на июльском турнире и 11-4 на сентябрьском (при этом занял 3 место в турнире), заслужив позицию маэгасиры #1 запада. На январском турнире 2021 года в Токио Вакатакакагэ не смог принять участия из-за того, что у него подтвердился вирус COVID-19.

Вернувшись в профессиональное сумо на мартовском турнире 2021 года, Вакатакакагэ показал результат 10-5 и был отмечен специальным призом сэнсё за технику. В мае 2021 года, закончив турнир со счетом 9-6, сумоист снова второй раз подряд получил приз за технику и был повышен в ранге до комусуби (причем, первым из своей школы Арасио со времен ее основания в 2002 году). Впрочем, уже на июльском турнире Вакатакакагэ зафиксировал макэкоси 5-10 и был понижен в ранге.

В сентябре и ноябре 2021 и январе 2022 года смог зафиксировать катикоси, в результате чего к мартовскому турниру 2022 был повышен в ранге до сэкивакэ, став первым представителем своей школы, достигшим этого звания (также «обошел» своего деда Вакабаяму, который в свое время достиг ранга комусуби).

На мартовском турнире (Хару басё) 2022 года в Осаке показал лучший результат со времен появления в макуути – со статистикой 12-3 выиграл первый в своей карьере Кубок Императора, при этом, в последний день имел одинаковую статистику с Такаясу, но одолел его в дополнительном финальном поединке кэттэй-сэн. Кроме того, в третий раз в карьере был премирован сэнсё за технику (гино-сё). Вакатакакагэ стал первым сэкивакэ с 1936 года (после Футабаямы), который выиграл первый же турнир после повышения в данный ранг. На турнире в сентябре 2022 г. показал статистику 11-4, разделил с двумя другими рикиси второе место и был премирован гино-сё (специальным призом за технику) в четвертый раз в карьере.

Стиль боя 

Вакатакакагэ относится к «легковесным» сумоистам, поэтому часто делает упор на ловкость и скорость. Он предпочитает захват мигиёцу – положение, когда соперник выполняет захват маваси правой рукой из-под разноименной руки противника. Наиболее частыми его кимаритэ являются осидаси (выталкивание за круг упором рук снизу под плечи и головой в грудь), ёрикири (вытеснение за круг при обоюдном захвате) и окуридаси (выталкивание за круг упором руками в спину без потери противником равновесия).

Результаты выступлений

Ссылки 
 Вакатакакагэ

Борцы сумо из Японии

Примечания